Сергей Кирсанов:
 Кирсанов, Сергей Владимирович («Клирик») — видеоблогер, признанный в России иностранным агентом.
 Кирсанов, Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по перспективному развитию Газпрома.
 Кирсанов, Сергей Станиславович (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Кирсанов, Сергей Фёдорович (род. 1963) — советский гребец-байдарочник.

Примечания